Segen Gottes steht für:

 Segen Gottes, früherer deutscher Name von Zastávka, Gemeinde in Tschechien
 Besucherbergwerk Segen Gottes in Haslach-Schnellingen, Baden-Württemberg
 Grube Segen Gottes, Bleierzgrube in Rösrath, Land Nordrhein-Westfalen
 Segen-Gottes-Schacht (Freital), Steinkohlengrube in Freital, Sachsen
 Segen-Gottes-Zeche, Zwittermühl, Breitenbach, heute Háje, Potůčky in Tschechien

Siehe auch:
 Am Segen Gottes
 Gottessegen